LPD est un sigle pouvant désigner :
 Line Printer Daemon protocol (également connu sous les noms de Line Printer Remote protocol ou Berkeley printing system), un protocole d'impression défini par la RFC 1179 ;
 Landing Platform Dock, désignation, selon la liste des codes des immatriculations des navires de la United States Navy, d'un bâtiment militaire de transport de chalands de débarquement ;
 Lean Product Development, une branche spécifique de la méthode lean concernant le développement et la conception de produits ;
 Low power device (LPD433), ou appareils radios de faible puissance à usage libre dans la bande des 433 MHz.

Abréviation 
 LPD peut désigner La Part-Dieu, en France.